Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Los Angeles 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Chris Evert 6-1, 6-3.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Chris Evert (finale)
 Pam Shriver (semifinali)
 Sylvia Hanika (secondo turno)
 Wendy Prausa (terzo turno)
 Assente
 Virginia Ruzici (terzo turno)
 Jo Durie (quarti di finale)

 Kathy Jordan (terzo turno)
 Helena Suková (secondo turno)
 Iva Budařová (secondo turno)
 Pam Shriver (quarti di finale)
 Wendy Prausa (quarti di finale)
 Joanne Russell (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Los Angeles 1983